Capys peut faire référence à :

Mythologie 
Dans la mythologie grecque et romaine, Capys est un nom propre qui peut désigner :
 Capys fils d'Assaracos, père d'Anchise ;
 Capys, fondateur de la ville de Capoue, en Campanie ;
 Capys, roi d'Albe la Longue.

Zoologie 
 Capys est un genre de papillon de la sous-famille des Theclinae.

Voir aussi